Salmerón steht für:
 Salmerón (Guadalajara), Ort in der Provinz Guadalajara, Spanien
 Salmerón (Miranda), Ort im Bundesstaat Miranda, Venezuela

Salmerón ist der Familienname folgender Personen:
 Alfonso Salmerón (1515–1585), spanischer Jesuit, Prediger und Theologe
 Francisco Salmerón (1822–1878), spanischer Politiker
 Nicolás Salmerón (1838–1908), spanischer Politiker

it:Salmerón
pt:Salmerón